Gekeler ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst-Ulrich Gekeler (* 1951), deutscher Mathematiker
 Gert Gekeler (1940–2019), deutscher Psychologe
 Hans Gekeler (1930–2010), deutscher Grafikdesigner
 Manfred W. Gekeler, deutscher Elektroingenieur